Arkham Horror Files — серія настільних ігор, аксесуарів та художніх творів, заснованих на грі Arkham Horror (1987 р.), творці якої надихались творами Говарда Лавкрафта. Видається компанією Fantasy Fight Games (FFG).

На квітень 2019, до серії входять:

 Настільна гра Arkham Horror 2-е видання (2005 р.) та доповнення до неї.
 Настільна гра Arkham Horror 3-е видання (2018 р.) та доповнення до неї.
Жива карткова гра (LCG) Arkham Horror: The Card Game (2018 р.) та доповнення до неї.
 Настільна гра Mansions of Madness (2011 р.) та доповнення до неї.
 Настільна гра Mansions of Madness 2-е видання (2016 р.) та доповнення до неї.
 Настільна гра Eldritch Horror (2013 р.) та доповнення до неї.
 Серія книг Arkham Horror Fiction.
 Настільна гра Elder Sign (2011 р.) та доповнення до неї.
 Гра для комп’ютерів та мобільних пристроїв Elder Sign: Omens (2011 р.)
 Збірка The Investigators of Arkham Horror (2016 р.)
Жива карткова гра (LCG) Call of Cthulhu: The Card Game (2008 р.) та доповнення до неї.

а також гральні кубики, мініатюри персонажів та монстрів.

Переклад 
Українською мовою не видавалось.

Примітки

Посилання 
Офіційна сторінка серії на сайті видавця Fantasy Fight Games 
Настільні ігри